Pinero o Piñero
 Jesús Piñero
 Félix Piñero
 Arthur Wing Pinero
 Miguel Piñero
 Piñero - La vera storia di un artista maledetto